

Скшани — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Скшани — село в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства